Гео́ргий Кондра́тьев: Кондратьев, Георгий Григорьевич (1944—2020) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Кондратьев, Георгий Михайлович (1887—1958) — российский учёный, специалист по тепловым измерениям.
 Кондратьев, Георгий Петрович (род. 1960) — белорусский и советский футболист, тренер.